Премьера двенадцатого сезона состоялась 23 сентября 2014, её видели 18.23 миллионов человек.
Главный антагонист сезона Сергей Мишнев (Alex Veadov) впервые появляется в премьерном эпизоде «Двадцать километров». В четвёртой серии сезона, «Удушающий захват», один из сподвижников Сергея отправляется в США, чтобы убить русского ученого, который отказалась работать с ним. Антон Павленко (Лев Горн), ранее замеченный в "Двадцать километров", русский посол, вновь появляется в этом эпизоде. Сергей возвращается в эпизоде «Проверка», где он «переходит на личности» с Гиббсом, убивает бывшую жену Гиббса Диану также как Кейтлин Тодд, преследует Ребекку, другую бывшую жену Гиббса, и имитирует убийства Майка Фрэнкса и Дженни Шепард. Сергей возвращается снова в эпизоде «Крайняя Раздражительность», где он был убит Тобиасом Форнеллом, который был женат на Диане, и был убит сильным горем и находился в депрессии после убийства Дианы. Выясняется, что Сергей и Ари Хасвари являются сводными братьями от матери Ари, а Ари и Зива Давид были сводные брат и сестра по их отцу Илаю Давиду.

В ролях

Эпизоды

Примечания 

Сезон 12